Flåskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flåskär (Föglö, Åland), öar, 
 Flåskär, Houtskär, Åboland,

Se även
Flåskärsfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar